Leora Rivlin (1944-), actrice israélienne.
 Reuven Rivlin (1939-), homme d'État israélien et Président de l'État d'Israël de 2014 a 2021.
 Ronald Rivlin (1915-2005), mathématicien américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme